Unter dem Titel Blues Challenge (Blues-Herausforderung) finden nationale und internationale Musikwettbewerbe für Blues-Nachwuchsmusiker statt.

 International Blues Challenge der Blues Foundation
 European Blues Challenge der European Blues Union
 German Blues Challenge

Siehe auch
 Blues Award